Гуго III (; ум. 20 апреля или 4 мая ) — граф Водемона с 1242 года. Сын графа Гуго II де Водемона и Гедвиги де Райнель, дамы де Гондрекур.

Биография 
Не позднее 1231 года женился на Маргарите Барской, дочери графа Бара Тибо I и Эрмесинды Люксембургской.

В июне 1239 года в составе отряда графа Шампани Тибо IV отправился в крестовый поход. Вернулся из Святой земли к сентябрю следующего года.

В 1242 году наследовал отцу в качестве графа Водемона, но вскоре умер.

Семья 
Дети:
Генрих I (ум. 1278), граф Водемона с 1243 и Ариано с 1271
 Агнесса (ум. 1282), жена Вальрама I, графа Цвайбрюккена.

Гуго III считается основателем города Соксеротт.

Примечания

Источники 
 Michel François, Histoire des comtes et du comté de Vaudémont des origines à 1473, Nancy, Imprimeries A. Humblot et Cie, 1935, 459 p.
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/LORRAINE.htm#_Toc3044774

Графы де Водемон
Участники Крестового похода 1239 года